Le tournoi de Hilton Head est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du 12 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Evonne Goolagong.

En double mixte, la paire Martina Navrátilová et Ilie Năstase enlève le titre.

Faits marquants 
Quatre joueuses et quatre joueurs participent à cette compétition et concourent pour la même prime de victoire. Björn Borg remporte le premier prix de  et Evonne Goolagong remporte le second prix de .

Primes et points

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hilton Head
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Hilton Head
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en octobre 1976